Joaneta é uma localidade brasileira localizada no interior do município de Picada Café, estado do Rio Grande do Sul. É servida pelas águas do Rio Cadeia.

Apesar de não ser a sede do município, é matriz da paróquia católica de Picada Café.

O nome se deve a Johanetta Bottlaender, esposa de João Moraes (filho de José Apolinorio Pereira de Moraes e Anna Maria Mombach) que possuía moradia nas imediações da atual localidade de Joaneta, e auxiliou a Mello Guimarães, proprietário e loteador de Joaneta, na medição das terras. Inclusive a padroeira escolhida para a pequena capela erguida  em 1898, Santa Joana do Chantal, era de especial devoção de Johanetta Bottlaender, devoção essa que mais tarde foi estendida à igreja Matriz.

No local, ainda é possível encontrar algumas construções históricas na técnica enxaimel, construídas por imigrantes alemães e seus descendentes.

Picada Café